Seraphim Shock é uma banda de rock gótico dos Estados Unidos. O estilo da banda é uma combinação de punk rock, música eletrônica e rock gótico.  Por vezes é creditada como uma das últimas bandas a abordar o halloween.

Formação 
 Charles Edward - Vocais 
 Adam Vex - Guitarra solo
 Chris Dellinger - Guitarra base
 Ulisses Righi - Baixo

Discografia  
 1997 - Red Silk Vow
 1999 - Nightmares for Banished (EP)
 2004 - Halloween Sex N' Vegas
 2010 - Black Heart Revival

Ligações externas
 Página oficial

Bandas dos Estados Unidos
Quartetos musicais
Bandas de rock gótico